Het seizoen 1959/60 van de Belgische Vierde Klasse ging van start op 6 september 1959 en eindigde op 5 juni 1960. 

RES Jamboise won in Vierde Klasse A, K. Wezel Sport FC won in Vierde Klasse B, KSK Roeselare won in Vierde Klasse en K. Tubantia Borgerhout FC won in Vierde Klasse D.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Derde Klasse voor de start van het seizoen:
 K. Tongerse SV Cercle (rechtstreeks uit 3A)
 RCS La Forestoise (rechtstreeks uit 3A)
 KRC Lokeren (rechtstreeks uit 3B)
 R. SCUP Jette (rechtstreeks uit 3B)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Eerste Provinciale voor de start van het seizoen:

Antwerpen
 KFC Grobbendonk  
 Rupel SK

Brabant
 KFC Avenir Lembeek  
 KHO Merchtem

Limburg
 Lommel SK

Oost-Vlaanderen
 KSK Geraardsbergen

West-Vlaanderen
 R. Stade Mouscronnois

Noot: Tot 1963 werd R. Stade Mouscronnois ingedeeld bij West-Vlaanderen. Nadien maakte het deel uit van de Henegouwse reeksen.

Henegouwen
 RA Marchiennoise des Sports

Luik
 FC Melen-Micheroux
 RFC Wandre Union

Luxemburg
 RSC Athusien

Namen
 Wallonia Association Namur

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 RES Jamboise (kampioen 4A)
 K. Wezel Sport FC (kampioen 4B)
 KSK Roeselare (kampioen 4C)
 K. Tubantia Borgerhout FC (kampioen 4D)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Eerste Provinciale op het eind van het seizoen:
 Entente Marche FC (rechtstreeks uit 4A)
 US d’Ethe-Belmont (rechtstreeks uit 4A)
 RCS Andennais (rechtstreeks uit 4A)
 KFC Winterslag (rechtstreeks uit 4B)
 R. Queue-du-Bois FC (rechtstreeks uit 4B)
 FC Melen-Micheroux (rechtstreeks uit 4B)
 KRC Lokeren (rechtstreeks uit 4C)
 KVCS Yprois (rechtstreeks uit 4C)
 K. Nielse SV (rechtstreeks uit 4C)
 K. Helzold FC Zolder (rechtstreeks uit 4D)
 R. SCUP Jette (rechtstreeks uit 4D)
 Esperanza Neerpelt (rechtstreeks uit 4D)

Eindstand

Vierde Klasse A

Vierde Klasse B

Vierde Klasse C

Vierde Klasse D

Eindronde kampioenen Vierde Klasse
De vier teams die kampioen werden in hun reeks speelden onderling een eindronde om te bepalen wie de winnaar van Vierde Klasse zou worden.

Ronde 1
In de eerste ronde werden telkens twee teams tegen elkaar uitgeloot. Er werd een heen- en terugwedstrijd gespeeld. Indien twee uitgelote teams elk een wedstrijd wonnen, dan werd er een derde wedstrijd gespeeld. De winnaars speelden de finale.

Heen

Terug

Derde match

Finale
De twee winnaars van ronde 1 speelden een finale om te bepalen wie de kampioen van Vierde Klasse werd. Aangezien de finale op een gelijkspel eindigde, werd er een tweede wedstrijd gespeeld.

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Vierde klasse voetbal België
Belgie 4